Výraz pleva může znamenat:
 Pleva – blanitý listen v květenství trav a zejména obilí, z jehož paždí vyrůstá klásek

Příjmení 
 Adolf Pleva – český fotbalista
 Dalibor Pleva (* 1984) – slovenský fotbalový obránce
 František Pleva (1945–2009) – fotograf, vedoucí informačního centra v Ledči nad Sázavou, fotografie a publikace o Ledči nad Sázavou
 Jan Pleva (1843–1929) – český politik, poslanec Českého zemského sněmu a Říšské rady
 Jan Pleva (tenista) (* 2001) – český tenista
 Jaroslav Pleva (* 1955) – český protestantský duchovní
 Josef Věromír Pleva (1899–1985) – český spisovatel
 Lubomír Pleva (1929–1998) – český hráč na foukací harmoniku
 Petr Pleva (* 1959) – český politik z počátku 21. století, poslanec ODS

Rozcestníky - příjmení